Arbe
 Hebräische Bezeichnung für die Wanderheuschrecke

Arbe steht für: 

 alternativer Name der kroatischen Insel Rab
 Arve (in der Deutschschweiz), siehe Zirbelkiefer

ARBE steht als Abkürzung für:
 Alpine Rettung Bern, siehe Alpine Rettung Schweiz #Organisation

Abkürzung